Синицин — русская фамилия.

Известные носители 
 Синицин, Александр Иванович (1930—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Синицин, Василий Иванович (1918—1971) — Герой Советского Союза.
 Синицин, Фёдор Семёнович (1918—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Синицина
 Синицын
 Синицына